Zetyovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Зетьово) :
Zetyovo, village bulgare de l'obchtina d'Aïtos, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Zetyovo, village bulgare de l'obchtina de Tchirpan, situé dans l'oblast de Stara Zagora.